Му́стамяэ ( — «Чёрная гора») — микрорайон в одноимённом районе Мустамяэ города Таллина, столицы Эстонии.

География 

Расположен в западной части Таллина. Площадь микрорайона — 4,41 км2.

Улицы 
В микрорайоне Мустамяэ проходят улицы: Акадеэмия, Эдуарда Вильде, Кадака, Кескузе, Лепатрийну, Мустамяэ, Мяннилийва, Рая, Ретке, Юхана Сютисте, бульвар Сыпрузе, улицы А. Х. Таммсааре, Тервизе, Херилазе, Эхитаяте и Юлиыпиласте.

Общественный транспорт 
В микрорайоне курсируют городские автобусы маршрутов номер 9, 10, 11, 12, 13, 17, 17А, 20, 20А, 26, 26А, 27, 28, 33, 36, 61 и троллейбусы номер 3 и 4 (до 2 мая 2017 года также работал троллейбусный маршрут № 9).

Население

Важнейшие объекты, предприятия и учреждения 
 Управа части города Мустамяэ, улица Э. Вильде 188;
 Таллинский детский дом, отделение для младенцев и детей с недостатками, бульвар Сыпрузе 248;
 детские сады: Allika, Delfiin, Kadaka, Kiikhobu, Kikas, Lepistiku, Männi, Pallipõnn, Rõõmupesa, Sinilind, Tammetõru, Tähekese, Vesiroos.
 учреждения образования: Таллинский технический университет, Таллинская экономическая школа, Таллинская Мустамяэская гимназия (бывшая 44-я средняя школа), Таллинская Мустамяэская гуманитарная гимназия (бывшая 52-я средняя школа), Таллинская гимназия Арте (бывшая 49-я средняя школа), Таллинская немецкая гимназия, Таллинская техническая гимназия, 53-я средняя школа, Основная школа Кадака; 
 учреждения досуга и культуры: Мустамяэский культурный центр «Кая», Молодёжный центр Мустамяэ,  спа-центр Mustamäe Elamus SPA, библиотека Männi, библиотека Kännukukke, 
 медицинские учреждения: , Таллинская детская больница, Мустамяэская поликлиника;
 торговый центр «Magistral», бульвар Сыпрузе 201/203;
 парк Мянни, парк Лепистику, лесопарк Кадака.

Галерея

Примечания 

Районы Таллина